mnich – pustelnik
 mnich – budowla hydrotechniczna

Obiekty geograficzne w Polsce 
 Mnich – wieś w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Chybie  
 Mnich – skała w Dolinie Kobylańskiej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Mnich – skała w masywie Biakła na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Mnich – staw w gminie Czempiń
 Mnich – strumień w powiecie radomskim
 Mnich – szczyt w polskich Tatrach Wysokich

Obiekty poza granicami Polski 
 Mnich – gmina w Czechach, w powiecie Pelhřimov, w kraju Wysoczyna
 Mnich – przystanek kolejowy w miejscowości Mnich, w kraju południowoczeskim, w Czechach
 Mních – szczyt na Słowacji (na Pogórzu Orawskim)

Literatura 
 Mnich – poemat Juliusza Słowackiego
 Mnich – poemat Tarasa Szewczenki
 Mnich – powieść Matthew Gregory Lewisa

Zobacz też 
 mnich buddyjski
 mnich katolicki
 Mnich-Ośrodek
 Mnich Małołącki
 Jałowiecki Mnich
 Teofil Mnich
 Smädný mních
 święty mnich